Die Abkürzung DNP steht für:

 Dai Nippon Printing, ein japanisches Unternehmen
 Dauerniedrigpreis-Strategie, siehe Niedrigpreispolitik
 Der Neue Pauly, ein altertumswissenschaftliches Fachlexikon, siehe Pauly-Wissowa#Der Neue Pauly (DNP)
 Dendroaspis Natriuretic Peptide, auch „D-type Natriuretic Peptide“, ein blutdrucksenkendes Peptidhormon
 Desinfektionsnebenprodukt, in der Wasseraufbereitung entstehende chemische Stoffe
 Deutsche National Partei, eine Partei aus der Zeit der Weimarer Republik
 Deutsche Nationalpartei (Österreich), eine Partei in Österreich-Ungarn
 Deutsche Nationalpartei (Tschechoslowakei), eine Partei der Deutschen in der Tschechoslowakei
 Did not play, siehe Did not start
 Die neue Polizei, Fachzeitschrift für Aus- und Fortbildung
 Dinitrophenole, eine chemische Stoffgruppe von aromatischen Verbindungen
 insbesondere 2,4-Dinitrophenol, ein Explosivstoff, der früher auch als Diäthilfe vermarktet wurde
 Distributed Network Protocol mit der konkreten Ausprägung DNP3
 DNP (Band) (Das neue Prekariat), eine ehemalige deutsche Musikgruppe des Genres Rap/Hip-Hop
 Dynamic Nuclear Polarization, eine physikalische Methode, siehe Hyperpolarisation (Physik)

DNP